System 4 – sistema operativo sviluppato dalla Apple Inc.
 Acorn System 4 – computer prodotto dalla Acorn Computers
 System-4 – videogioco del 1989 per Amiga, Atari ST, C64